Джесси Джеймс Рутерфорд (, род. 21 августа 1991, Калифорния), также известен как Jesse — американский певец и актёр, обрёл популярность как фронтмен группы The Neighbourhood.

Биография 
Джесси Джеймс Рутерфорд родился в Ньюбери Парк, Калифорния 21 августа 1991 года. 

В ранние годы снялся в рекламе и небольших фрагментах таких фильмов, как Life or Something Like It (2002), Bundy (2002), Star Trek: Enterprise (2002) — серия Marauders, Dickie Roberts: Former Child Star (2003)

В мае 2011 года Рутерфорд под псевдонимом Jesse выпустил микстейп «Truth Hurts, Truth Heals», в который вошли 17 песен.

В 2011 году основал музыкальную группу The Neighbourhood. Также в её состав вошли Зак Эбелс, Джереми Фридман, Майки Марготт, Брендон Фрид. Первой песней стала Female Robbery, вышедшая в 2012 году. Следующей была Sweater Weather, которая стала хитом и задала будущее группы. В июне 2013 Sweater Weather взяла первое место в хит-параде Billboard Alternative Songs.

В 2014 году Рутерфорд узнал, что он болен ахроматопсией, редким видом цветовой слепоты. 

Ходили слухи, что в ноябре 2021 пара рассталась, но достоверной информации не было. В подкасте "Call Her Daddy" от сентября 2022 Девон Ли Карлсон сказала, что больше не встречается с Джесси Резерфордом после 6 лет отношений.

10 ноября 2017 года выпустил соло-альбом «&», в который вошли 11 треков.

Дискография

The Neighbourhood

Примечания

Комментарии

Источники 

Киноактёры США
Певцы и певицы США